Ра́бство — многозначный термин.

 Рабство — состояние общества, в котором допускается возможность нахождения некоторых людей (называемых рабами) в собственности у других людей.
 Эксплуатация, угнетение одних людей другими.
 Полное подчинение чьему-либо влиянию или какому-либо увлечению. Например, встречаются аллегории: «раб привычки» или «раб вещи». Персонаж сказки про Аладдина, джинн, являлся рабом лампы (то есть должен был безраздельно служить человеку, в руках которого находится лампа).
 Рабство — полное или частичное лишение человека права выбора.
 Рабовладение у муравьёв — социальный паразитизм у муравьёв.
 «Рабство» — фильм режиссёра Марко Кройцпайнтнера.
 БДСМ-рабство — психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений, затрагивающих ролевые игры в господство и подчинение.
 «Мобильное рабство» — законодательно закреплённый в некоторых странах порядок, когда при переходе к другому оператору мобильной связи невозможно сохранить старый абонентский номер.
 «Кредитное рабство» — неофициальный термин, обозначающий ситуацию, когда кредитор, пользуясь неосведомлённостью, невнимательностью и финансово-правовой безграмотностью заёмщика, ставит такие условия займа, при которых заёмщик заведомо будет не в состоянии выплатить кредит, и сможет погасить его, лишь взяв новый кредит, для погашения которого, в свою очередь придётся взять ещё один, и так далее. В результате, однажды взяв кредит, заёмщик попадает в положение постоянного должника, когда значительная часть его дохода постоянно тратится на погашение кредитов и процентов по ним, а возможность окончательного погашения всех взятых кредитов практически отсутствует.
 «Призывное рабство» — негативно эмоционально-окрашенный синоним понятия «обязательная воинская служба», чаще всего используется в публицистике, направленной против призывного принципа комплектования вооружённых сил.